HAZ steht für:
 Hamburger Allgemeine Zeitung
 Hannoversche Allgemeine Zeitung
 Hildesheimer Allgemeine Zeitung
 Homosexuelle Arbeitsgruppen Zürich

Ḥāz steht für:
 Ḥāz (Jemen), ein Dorf und eine archäologische Fundstätte im Jemen

haz steht für:
 Hazaragi (ISO-639-3-Code), Varietät der persischen Sprache, Ethnolekt der Hazara
Siehe auch:
 Hatz

HAZ